Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2001 года (, более известен как Regal Scottish Open 2001 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 15 апреля в Абердине (Шотландия). Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 9:7.

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Марк Дэвис 5:1 Тони Драго  
 Марк Кинг 5:2 Джейми Бёрнетт  
 Майкл Джадж 5:2 Джо Перри  
 Джеймс Уоттана 5:1 Мунрадж Пал  
 Дэвид Макдоннелл 5:1 Терри Мёрфи  
 Райан Дэй 5:4 Брайан Морган  
 Билли Снэддон 5:3 Иан Маккалох  
 Алистер Картер 5:0 Квинтен Ханн  
 Стив Дэвис 5:0 Марк Грэй  
 Дрю Хенри 5:4 Стив Джеймс  
 Дэвид Ро 5:3 Доминик Дэйл  
 Найджел Бонд 5:2 Эльфи Бёрден  
 Стивен Магуайр 5:3 Джимми Уайт  
 Крис Смолл 5:3 Брэдли Джонс  
 Грэм Дотт 5:2 Энтони Болсовер  
 Дэвид Грэй 5:0 Даррен Морган

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
2001 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Абердине
Апрель 2001 года
Спорт в Шотландии в 2001 году